Bestia z Bodmin - nieznany wielki kot (ang. phantom big cat), żyjący rzekomo w Wielkiej Brytanii, w Kornwalii, mający siać spustoszenie wśród miejscowych stad zwierząt hodowlanych.

Dowody na istnienie 
W latach dziewięćdziesiątych na polach i łąkach wyżyny Bodmin Moor odkrywano czaszki zwierząt. Jedna z nich (znaleziona w r. 1995) miała posiadać cechy czaszki geparda. Badania wykonane na zlecenie brytyjskiego ministerstwa rolnictwa nie potwierdziły jednak tej hipotezy Istnieje również 20-sekundowy zapis wideo, wykonany w okolicach Bodmin, na którym widać nieznane zwierzę.

Zobacz też 

 Brytyjskie koty

Przypisy 

Kryptydy
Kornwalia